Afrotysonia är ett släkte av strävbladiga växter. Afrotysonia ingår i familjen strävbladiga växter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strävbladiga växter
Afrotysonia